Комли () — английская фамилия. Известные носители:

 Комли, Брендон (род. 1995) — монтсерратский футболист.
 Комли, Джеймс (род. 1991) — монтсерратский футболист.